Бектурсунов:
 Бектурсунов, Казбек Шамильевич (род. 1967) — украинский политтехнолог.
 Бектурсунов, Суюнтбек (1909—1962) — советский киргизский переводчик.